Glaphyra – genere di coleotteri della famiglia dei cerambicidi
Glaphyra – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Glafira

Pagine correlate
Glafira (disambigua)